Гостиничный номер:
 Гостиничный номер — это помещение в гостинице или отеле, состоящее из одного или более мест проживания.
 Гостиничный номер — фильм 1981 года (Италия — Франция).

См. также 
 Номер
 Номер в гостинице (фильм 1993 года)